Onderdistrict in Indonesië
 Masbagik (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Masbagik Selatan, een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Masbagik Timur, een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Masbagik Utara, een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Masbagik Utara Baru, een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara